Turczynski bzw. Turczyński ist der Familienname folgender Personen:

 Andrzej Turczyński (geb. 1938), polnischer Schriftsteller und Dramaturg
 Emanuel Turczynski (1919–2002), Historiker
 Józef Turczyński (1884–1953), polnischer Pianist
 Lutz Turczynski (geb. 1964), deutscher Schriftsteller und Dramatiker